Il singolare del torneo di tennis Clarins Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Inés Gorrochategui 6–0, 6–3.

Teste di serie

 Conchita Martínez (campionessa)
 Sandra Cecchini (primo turno)
 Radka Zrubáková (secondo turno)
 Julie Halard (semifinali)

 Rachel McQuillan (primo turno)
 Emanuela Zardo (quarti di finale)
 Regina Rajchrtová (primo turno)
 Federica Bonsignori (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Clarins Open 1991